DT1 oder DT 1 steht für folgende Fahrzeugbaureihen:
 HHA Typ DT1, ein Doppeltriebwagen der U-Bahn Hamburg
 VAG-Baureihe DT1, ein Doppeltriebwagen der U-Bahn Nürnberg
 RŽD-Baureihe ДТ1 (DT1), ein Dieseltriebwagen der Rossijskije schelesnyje dorogi
 BBÖ DT 1, ein Dampftriebwagen der Bundesbahnen Österreich